Kriss de Valnor – dwudziesty ósmy tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 2004 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2004 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Aaricia usiłuje uciec z Jolanem i Louve z pałacu następcy tronu imperatora, by udać się na Syrenię i odnaleźć ciało otrutego podczas turnieju łuczniczego Thorgala. Zostaje wkrótce skazana na trzyletni pobyt w kopalni srebra, w której jedną z poganiaczek jest sama Kriss z Valnoru. Wojowniczka posługuje się Jolanem, aby wydostać się ze strzeżonego fortu. Tymczasem dwóch dworzan z prowincji Ponantu przetrząsa okolice w poszukiwaniu Thorgala. Wyruszają okrętem na Syrenię, by przekonać się o faktycznej śmierci wikinga. Obarczali go bowiem winą za śmierć swoich synów. Podczas podróży Aaricii z dziećmi i Kriss wychodzi na jaw, iż niegdysiejsza partnerka Shaigana Bezlitosnego posiada synka, imieniem Aniel. Wzburzona tym faktem księżniczka wikingów rezygnuje z dalszej drogi z Kriss, ale ona przekonuje ją, że nadal jest jej potrzebna, bo zna teren i wie dokąd uciekać. Nie mając wyboru Aaricia, wraz z dziećmi, rusza pod przewodem Kriss w dalszą drogę. Jolan podczas snu doznaje wizji powracającego ojca. W Ravinum odnajduje go w skrzydle szpitalnym. Dostojnicy ścigający wikinga próbują uniemożliwić obu kobietom wywiezienie go na tereny barbarzyńskie, toteż Kriss forsuje blokadę legionistów. Zostaje jednak raniona i w akcie desperacji chce opóźnić pościg w wąwozie za Aaricią, Jolanem, Louve, Anielem i wpółżywym Thorgalem. Jolan używa swych nadzwyczajnych mocy, aby unicestwić ścigających ich żołnierzy lawiną skał. Rodzina Thorgala wyrusza w drogę powrotną.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Kriss de Valnor powraca!

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a